George Isaac (politicus) (1938), Egyptisch politicus van Kefaya en opposant van president Moebarak
George Isaac (voetballer) (1977), voetballer uit Saint Kitts en Nevis in de Caraïben
George Isaacs (1883-1979), Brits politicus en vakbondsman